Купа „Плейстейшън“ е приятелски футболен турнир, организиран от ПФК ЦСКА (София).

В турнира участват 4 отбора, като постоянен участник е ЦСКА. Играе се на принципа на пряко елиминиране в една среща като победителите в първите мачове играят финал за купата. И в четирите издания на турнира победител е бил ЦСКА. През първото му издание турнира носи името Купа „Амор“. Генерален спонсор на турнира е Sony PlayStation.

Купа „Амор“ 2002

Купа „Плейстейшън 2“ 2005

Купа „Плейстейшън 2“ 2006

Купа „Плейстейшън“ 2007 

Международни футболни турнири
Турнири по футбол в София
ПФК ЦСКА (София)